Davide Nardoni (1923-1995) – filologo italiano
 Juan Ignacio Nardoni (2002) – calciatore argentino
 Mauro Nardoni (1945) – ex calciatore italiano